Алитет уходит в горы:
 Алитет уходит в горы (роман) — роман Тихона Сёмушкина.
 Алитет уходит в горы (фильм) — художественный фильм, по одноимённому роману Тихона Сёмушкина.